NGC 6591 (другое обозначение — PGC 61610) — галактика в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6591
Геркулес (созвездие)